Miejscowości w USA:
 Rossville – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Walker
 Rossville – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Vermilion
 Rossville – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Clinton
 Rossville – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Shawnee
 Rossville – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Baltimore
 Rossville – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Fayette
Gminy w USA:
 Rossville (ang. Rossville Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Shawnee